Дискография уругвайской поп-рок-певицы Наталии Орейро состоит из трёх студийных альбомов, пяти сборников лучших песен, 14 синглов, трёх саундтреков.

Студийные альбомы

Альбомы-компиляции

Синглы

Кавер-песни 
 Flashdance… What a Feeling

Видеоклипы

Примечания 

Орейро, Наталия
Орейро, Наталия